

Toponyme 

 Beauvoir (Manche), commune française de la Manche ;
 Beauvoir (Oise), commune française de l’Oise ;
 Beauvoir (Sarthe), ancienne commune française de la Sarthe, aujourd'hui intégrée à Aillières-Beauvoir ;
 Beauvoir (Seine-et-Marne), commune française de Seine-et-Marne ;
 Beauvoir (Somme), ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Rollot ;
 Beauvoir (Yonne), commune française de l’Yonne ;
 Beauvoir-de-Marc, commune française de l'Isère ;
 Beauvoir-en-Lyons, commune française de la Seine-Maritime ;
 Beauvoir-en-Royans, commune française de l'Isère ;
 Beauvoir-l'Abbaye, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Neuilly-l'Hôpital ;
 Beauvoir-lès-Rue, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Rue ;
 Beauvoir-sur-Mer, commune française de la Vendée ;
 Beauvoir-sur-Niort, commune française des Deux-Sèvres ;
 Beauvoir-Wavans, commune française du Pas-de-Calais ;
 Beauvoir (Calvados), hameau de Saint-Martin-de-Fontenay ;
 Passerelle Simone-de-Beauvoir, pont de Paris.
 Beauvoir (Aube), commanderie de l'Ordre Teutonique à Chaumesnil ;

Patronyme 

 , nom de famille complet de Simone de Beauvoir et de sa sœur ;
 Ferry de Beauvoir , évêque d'Amiens ;
 Roger de Beauvoir (1809-1866), romancier et auteur dramatique français ;
 Ludovic de Beauvoir (1846-1929), comte, voyageur français ;
 Simone de Beauvoir (1908-1986), femme de lettres et philosophe française ;
 Hélène de Beauvoir (1910-2001), peintre et sœur cadette de Simone de Beauvoir ;
 Max Beauvoir (1936-2015), biochimiste, houngan haïtien ;
 Cécile Beauvoir (1967-), écrivaine française ;
 Jean Beauvoir, chanteur et bassiste américain.

Pseudonyme 
 Madame Roger de Beauvoir (1822-1859), femme de lettres et artiste dramatique française.

Familles 
 La maison de Beauvoir-Chastellux, famille originaire de Bourgogne ;
 La famille de Beauvoir du Marc,  maison originaire du Viennois
 La famille de Beauvoir du Roure, issue de la famille Beauvoir du Marc

Voir aussi 
 Phare Beauvoir en Argentine ;
 Sanctuaire de Beauvoir au Québec, Canada ;
de Beauvoir, cratère sur Vénus, ainsi nommé en hommage à Simone de Beauvoir.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France